The Time bezeichnet:

 The Time (Album), ein Musikalbum der Band The Time aus dem Jahr 1981
 The Time (Band), eine 1981 gegründete amerikanische Funk-Band
 The Time (Dirty Bit), ein Lied von The Black Eyed Peas aus dem Jahr 2010

Siehe auch:
 Time (Begriffsklärung)
 Times